Бароло — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт.
 Бароло — сухе червоне вино.
 Паласіо Бароло, або пасаж Бароло, або галерея Бароло — хмарочос у Буенос-Айресі.